Михаил Абрамович Тайцлин (, Киев — , Тверь) — советский и российский , специалист в области математической логики и теоретической информатики. Доктор физико-математических наук, профессор, заведовал кафедрой информатики факультета прикладной математики и кибернетики в Тверском университете.

Биография 
Родился в Киеве в семье врачей. Отец, военврач Абрам Симонович Тайцлин (1899—1941), погиб на фронте в сентябре 1941 года.

В 1953 году поступил в Воронежский государственный университет, через два года перевёлся в Ворошиловградский пединститут, по окончании которого работал учителем математики в школах Ворошиловградской области и Киева. Обнаружив неточность в одной из работ Анатолия Мальцева, вступил с ним в переписку, в результате которой был приглашён ассистентом на кафедру алгебры Ивановского пединститута, а после переезда Мальцева в 1960 году в Новосибирск — поступил к нему в аспирантуру Института математики СО АН СССР. По окончании аспирантуры в 1963 году защитил под руководством Мальцева кандидатскую диссертацию, а спустя 5 лет, в 1968 году — докторскую.

Работал в Институте математики СО АН СССР, в Новосибирском государственном университете и Казахском университете имени Кирова. С 1984 года и до конца своих дней работал в Калининском государственном университете на факультете прикладной математики и кибернетики, читал курсы по общей алгебре, базам данных, программированию, математической логике и теории алгоритмов, под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, трое из аспирантов впоследствии стали докторами физико-математических наук.

Научная деятельность 
Основные работы — по алгебре, математической логике, теоретическому программированию, в общей сложности опубликовано более 100 научных работ.

Среди алгебраических результатов — создание структурной теории конечно порождённых коммутативных полугрупп, решение серии алгоритмических проблем и проблемы изоморфизма для коммутативных полугрупп. Также внёс вклад в исследование категоричных квазимногообразий.

Основные публикации 
 Ершов Ю. Л., Лавров И. А., Тайманов А. Д., Тайцлин М. А., «Элементарные теории», УМН, 20:4(124) (1965), 37-108
 Тайцлин М. А., «О проблеме изоморфизма для коммутативных полугрупп», Матем. сб., 93(135):1 (1974), 103—128
 Беляев В. Я., Тайцлин М. А., «Об элементарных свойствах экзистенциально замкнутых систем», УМН, 34:2(206) (1979), 39-94
 Столбоушкин А. П., Тайцлин М. А. Математические основания информатики. Ч. 1-3
 Архангельский Д. А., Тайцлин М. А. Модальная линейная логика Модели, алгоритмы, программы: Сб. науч. тр., Тверь, 1993
 Мусикаев И. Х., Тайцлин М. А. Pspace — глобальные предикаты и язык Пролог Модели, алгоритмы, программы: Сб. науч. тр., Тверь, 1993
 Дроздов Н. Д., Катулев А. Н., Колдунов В. А., Тайцлин М. А. Организация процесса обучения на факультете ПМиК ТвГУ при переходе на многоуровневую систему образования Опыт обучения как предпосылка перехода к многоуровневой системе образования,Тверь, 1993
 O. V. Belegradek, A. P. Stolboushkin, and M. A. Taitslin. Extended order-generic queries. Annals of Pure and Applied Logic, 97(1-3):85-125, 1999
 A.P. Stolboushkin and M.A. Taitslin. Normalizable linear orders and generic computations in finite models. Archive for Mathematical Logic, 38(4):257-271, 1999
 A. P. Stolboushkin and M. A. Taitslin. Finite Queries do not Have Effective Syntax. Information and Computation ,153(1):99-116, 1999
 O. V. Belegradek, A. P. Stolboushkin, and M. A. Taitslin. On problems of databases over a fixed infinite universe. Logic, Algebra, and Computer Science. Helena Rasiowa in Memoriam , Banach Center Publications, vol.46, pages 23-62. Banach Center, Institute of Mathematics, Polish Academy of Science, 1999
 M. A. Taitslin. A general condition for collapse results. Annals of Pure and Applied Logic , To be published in N.A.Shanin’s volume of APAL, 110(1-3), 2001.

Примечания

Ссылки 
 Страница сотрудника ТвГУ М. А. Тайцлина на сайте Тверского государственного университета
 Личная страница в сети Интернет
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН
 Некролог